Горлови́на, в загальноуживаному сенсі — звужена догори частина ємності, на яку надівається або нагвинчується кришка.
 Горловина станції на залізничному транспорті — крайня частина станції, де відбувається розвиток колії (колій) перегону в колії станції, тобто збільшення кількості колій.
 Горловина — отвір (люк) для доступу в такі місця судна (трюми, цистерни тощо), куди доводиться проникати тільки для огляду, фарбування або ремонту.

Примітки